Biston jesoensis är en fjärilsart som beskrevs av Matsumura 1909. Biston jesoensis ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
jesoensis